Heiligenkreuzerhof ist der Name für einen Stadthof des Stiftes Heiligenkreuz. Davon gibt es in Österreich und östlich benachbarten Ländern einige:

 Heiligenkreuzerhof (Wien)
 Heiligenkreuzerhof (Baden)
 Heiligenkreuzerhof (Bruck an der Leitha)
 Heiligenkreuzerhof (Maria Enzersdorf)
 Heiligenkreuzerhof (Bratislava)